Filocles puede referirse a:
 Filocles (arquitecto) que participó en las obras del Erecteión de Atenas, en el siglo V a. C.
 Filocles (poeta trágico), autor ateniense del siglo V a. C.
 Filocles el Joven, poeta trágico, bisnieto del anterior. 
 Filocles (gobernador), gobernador de Calcis y dignatario macedonio en tiempos de Filipo V. 
 Filocles (general ateniense), estratego ateniense que actuó en la Guerra del Peloponeso. 
 Diversas fuentes mencionan varios arcontes atenienses de nombre Filocles entre los siglos V y IV  a.  C., algunos de los cuales pudieran coincidir con los Filocles atenienses ya nombrados.